

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Krępkowo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice
 Krępkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo